Loris Desti – calciatore italiano
 Rita Desti – traduttrice italiana